Lover Come Back – film del 1931 diretto da Erle C. Kenton
Scandalo in famiglia (Lover Come Back) – film del 1946 diretto da William A. Seiter
Amore ritorna! (Lover Come Back) – film del 1961 diretto da Delbert Mann